Belkacem Belhamideche, né le 5 février 1961 à Mostaganem, est un journaliste algérien, fondateur et directeur du journal en langue française Réflexion.

Réflexion est un quotidien national d'information créé le 26 juillet 2008. Il s'agit du premier quotidien du Dahra, son siège étant à Mostaganem.

Le 8 mai 2010, il est condamné à six mois de prison pour diffamation envers le président de l’assemblée populaire de Ain Boudinar, à la suite d'un article de 2009 où il reprenait les propos d'un entrepreneur l'accusant de corruption, condamnation confirmée le 13 septembre. À la suite de cela, le Groupe de travail sur la liberté d’expression en Afrique du nord (relayé par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme) et Amnesty international protestent contre son emprisonnement ; il est ainsi cité par Human Rights Watch dans son rapport annuel.

Liens externes 

 Réflexion

Références 

Belhamideche
Naissance à Mostaganem
Naissance en février 1961